Bargstedt peut faire référence à :
 Bargstedt, commune allemande de l'arrondissement de Stade, en Basse-Saxe ;
 Bargstedt, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein.